Си́менс (русское обозначение: См; международное обозначение: S) — единица измерения электрической проводимости в Международной системе единиц (СИ), величина, обратная ому. По определению сименс равен электрической проводимости проводника (участка электрической цепи), сопротивление которого составляет 1 Ом. 

Через другие единицы измерения СИ сименс выражается следующим образом:

 1 См = 1 / Ом = А / В = кг−1·м−2·с³А².

В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы сименс пишется со строчной буквы, а её обозначение  — с заглавной.

Единица названа в честь немецкого учёного и предпринимателя Вернера фон Сименса. Наименование «сименс» для единицы электрической проводимости в СИ принято XIV Генеральной конференцией по мерам и весам в 1971 году.

Раньше применялось название мо (), представляющее собой прочитанное назад слово «ом» (ohm); обозначалось перевёрнутой буквой Ω:  (в Юникоде U+2127, ℧).

До Второй мировой войны (в СССР до 1960-х годов) сименсом называлась единица электрического сопротивления, соответствующая сопротивлению столба ртути длиной  и диаметром  при 0 °C. Она соответствует примерно . Эта единица была введена Сименсом в 1860 году и конкурировала с омом, который был окончательно выбран в качестве единицы сопротивления на Всемирном конгрессе электротехников в 1881 году. Тем не менее сименс как единица сопротивления  широко использовался связистами во всём мире до середины XX века.

Кратные и дольные единицы 
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Примечания 

Единицы измерения в электродинамике
Производные единицы СИ
Единицы измерения, названные в честь людей